Арабский чемпионат по мини-футболу () — мини-футбольный (мини-футболом принято называть в России футзал ФИФА) турнир, в котором принимают участие сборные арабских стран Африки и Азии. Проводится с 1998 года.

Победители

Ссылки
 Официальный сайт футзала 
 Статистика турнира на сайте RSSSF.com 
 3 Чемпионат Арабских стран 2007 

Международные соревнования по мини-футболу